Flo, pseudoniem voor de striptekenaar Floor de Goede
Flo (strip), een autobiografische stripreeks van Floor de Goede
Flo (Västergötland), een plaats in Zuid-Zweden
Flo (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie die liep van 1980 t/m 1981
flo, afkorting van Floccus (wolkenterm)
flo, afkorting van functioneel leeftijdontslag, zie functie.